Бельковский сельский округ

Брянская область 

 Бельковский сельский административный округ Почепского района

Тульская область 

 Бельковский сельский округ Венёвского района